Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Hilton Head du  au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973
Tennis en mai 1973